Змагання з греко-римської боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 130 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2022 відбулись 12 та 13 вересня в Белграді (Сербія)

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, греко-римська боротьба, до 130 кг